Le Destructeur est un film d'Albert S. Rogell avec Jack Holt sorti en 1933 ;
 Le Destructeur est un film de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1954 ;
 Annihilator, le destructeur est un téléfilm de 1986 ;
 Le Destructeur est le titre québécois du film Demolition Man sorti en 1993.